Loubier est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Alain Loubier, homme politique québécois
Gabriel Loubier (né en 1932), homme politique et homme d'affaires québécois
Jean-Marc Loubier (né en 1953), écrivain et journaliste français
Yvan Loubier (né en 1959), économiste et homme politique québécois

Homonymie de patronyme